«Хроника одной любви» () — итальянский кинофильм 1950 года, режиссёрский дебют  Микеланджело Антониони.

Сюжет 
Миланский промышленник Энрико Фонтана (Фердинандо Сарми) женат на красавице Паоле (Лючия Бозе). После того, как он находит её старые фотографии, его одолевает ревность. Может быть, Паола всё ещё неравнодушна к своему бывшему возлюбленному Гвидо (Массимо Джиротти)? Энрико нанимает детектива, который отправляется на родину Паолы, чтобы расследовать её прошлое.

В ролях 
 Лючия Бозе — Паола
 Массимо Джиротти — Гвидо
 Фердинандо Сарми — Энрико
 Джино Росси — детектив Карлони
 Марика Ровски — Джой, манекенщица
 Витория Монделло — Матильда

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы Микеланджело Антониони
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о Милане
Фильмы Италии 1950 года